

Гріс — місто, штат Нью-Йорк
 Гріс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Особи 
 Жак ле Ґріс (близько 1330 — 29 грудня 1386, Париж, Королівство Франція) — французький лицар.